Painkiller Jane steht für:

 Painkiller Jane (Comic), einen US-amerikanischen Comic
 Painkiller Jane (Film), einen auf dem Comic basierenden Film
 Painkiller Jane (Fernsehserie), eine auf dem Comic basierende Fernsehserie